Realm of Shadows (Midnight Syndicate); een album van Midnight Syndicate
Realm of Shadows (Knight Area); een album van Knight Area